Tuvopuntior (lat. Maihueniopsis) är ett suckulent växtsläkte inom familjen kaktusar, med 18 arter från Sydamerika. Några arter odlas som krukväxter i Sverige.

Källor

 

Kaktusväxter